Lucio Papirio dittatore steht für:

 Lucio Papirio dittatore (Zeno), Opernlibretto von Apostolo Zeno (1719) und dessen Vertonungen
 Lucio Papirio dittatore (Händel), Opernpasticcio von Georg Friedrich Händel (1732)